London Town může být:

 London Town (album) – album skupiny Wings
 London Town (píseň) – píseň skupiny Wings
 London Town (film) – film z roku 1946